

Letteratura 
 Prime Evil: New Stories by the Masters of Modern Horror – antologia del 1988 a cura di Douglas E. Winter

Musica 
 Prime Evil – traccia dell'album Fatal Attraction di Adam Bomb del 1984
 Prime Evil – album dei Venom del 1988
 Prime Evil – EP di Raymond Watts (come PIG) del 1997
 Prime Evil – singolo di Marc Almond del 2005
 Prime Evil – cantante degli Aborym e dei Mysticum
Mpire of Evil – gruppo heavy metal originariamente chiamato Prime Evil